Конкурс песни Евровидение 1988 — 33-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 30 апреля 1988 года в Дублине (Ирландия), в павильоне комплекса «Симмонскорт» Королевского дублинского общества.

Первое место завоевала начинающая канадская певица Селин Дион, представлявшая Швейцарию с песней «Ne partez pas sans moi» («Не отправляйтесь без меня»). Конкурс стал началом международной карьеры Дион.

Телевидение СССР в передаче «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» от 28 мая 1988 года впервые показало конкурс полностью, за исключением процедуры голосования.

Место проведения 

Дублин — Столица Ирландии. Город расположен на месте впадения реки Лиффи в Дублинский залив Ирландского моря. Самый большой город на острове Ирландия и в республике, главный порт страны.

Конкурс прошёл в павильоне «Симмонскорт» Королевского дублинского общества (Royal Dublin Society), который уже принимал конкурс 1981 года. «Евровидение-1988» стало частью празднований в честь тысячелетия Дублина.

Формат 
Ирландский вещатель решил осовременить конкурс, и сделать его более интересным для молодёжи. Для этого было решено по-новому оформить сцену, создав впечатление того, что она гораздо больше, чем на самом деле, а также заменить старые механические табло на современные компьютеризированные. За дизайн отвечали продюсеры Деклан Лоуни, Пола Фаррелл и Майкл Гроган.

Участвующие страны 

Количество участников сократилось до 21 страны, поскольку Кипр был вынужден отозвать свою песню после того, как выяснилось, что она была выпущена ещё в 1984 году, и поэтому нарушила правила конкурса.

Конкурс 1988 года запомнился интригой, которая была сохранена до конца объявления голосов. Перед оглашением последних результатов — от югославского жюри, на первом месте была песня от Великобритании, в то время, как Швейцария отставала на пять баллов. Югославия отдала Швейцарии шесть баллов, а Великобритании — 0. Таким образом, результат конкурса определил всего один балл.

Евровидение-1988 стало началом международных карьер двух канадских певиц — Селин Дион и Лары Фабиан. Первая выиграла конкурс, представляя Швейцарию, а вторая заняла четвёртое место, представляя Люксембург. Обе были известны до конкурса в основном среди франкоязычной публики. Селин Дион начала работу над своим первым англоязычным альбомом — «Unison», вскоре после победы.

Конкурс 1988 года является последним, на данный момент, в котором победила песня на французском языке.

Вернувшиеся исполнители 
  — Ярдена Арази (1976 — в составе трио «Шоколад, мята, жвачка»)
  — «MFÖ» (1985)
  — Томми Чёрберг (1969)
  — «Hot Eyes» (1984, 1985)
  — «Boulevard» (1987)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — без дирижёра
  — Андерс Берглунд
  — Осси Рунне
  — Ронни Хэзлхёрст
  — Турхан Юкшелер
  — Хавьер де Хуан
  — Гарри ван Хооф
  — Эльдад Шрем
  — Атилла Шерефтуг
  — Ноэл Килехан
  — Майкл Тэтчер
  — Харальд Нойвирт
  — Хенрик Крогсгорд
  — Харис Андреадис
  — Арилд Став
  — Даниэль Виллем
  — Режис Дюпре
  — без дирижёра
  — Ги Маттеони
  — Жозе Калвариу
  — Никица Калоджера

Результаты

Распределение голосов

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Гудрун Скуладоттир
  — Мод Упплинг
  — Сольвейг Херлин
  — Колин Берри
  — Джанан Кумбасар
  — Матильде Харрин
  — Йоп ван Ос
  — Ицхак Шимони
  — Мишель Штокер
  — Джон Скехан
  — Корри фон Киль
  — Тилия Херольд
  — Бент Хениус
  — Фотини Яннулату
  — Андреас Дисен
  — Жак Оливье
  — Жан-Люк Бертран
  — Мариолина Каннули
  — Катрин Сейлак
  — Мария Маргарида Гашпар
  — Миша Молк

Примечания

Ссылки 

 

 
1988 год в музыке